Прилукское сельское поселение — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Дорожный, расположенный в 3 км от областного центра. Название сельского поселения происходит от села Прилуки, которое в 1993 году вошло в состав Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Прилукский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 2169 человек.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на севере и востоке с Сокольским районом,
 на юге с Подлесным сельским поселением и городским округом Вологда,
 на западе с Семёнковским сельским поселением.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 17 населённых пунктов, в том числе
15 деревень,
1 посёлок,
1 разъезд.

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области